Чемпионат мира по фигурному катанию 1974 года был проведён Международным союзом конькобежцев 5—10 марта в Мюнхене (ФРГ). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов 128 фигуристов.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Кристине Эррат, среди мужчин представитель ГДР Ян Хоффман, среди пар представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, представители СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1974
Март 1974 года
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Чемпионаты мира в ФРГ